Luis Filipe, Luis Felipe, o Luiz Felipe, puede hacer referencia a:

Nobles 
 Luis Felipe I de Orleans (1725-1785), Duque de Orleans
 Luis Felipe II de Orleans (1747-1793), Duque de Orleans
 Luis Felipe I de Francia (1773-1850), Rey de Francia.
 Luis Felipe de Braganza (1887-1908), Principe Real de Portugal hijo de Dom Carlos I

Artistas 
 Luis Felipe Ramón y Rivera (1913-1993), compositor venezolano
 Luis Felipe Tovar (1961-), actor y maestro de actuación mexicano.
 Luiz Filipe Coelho (1984-), violinista brasileño

Futbolistas 
 Luis Felipe Bravo Mena (1952-), político mexicano
 Luís Figo (1972-), futbolista portugués
 Luís Filipe (1979-), futbolista portugués
 Luiz Felipe (1985-), futbolista brasileño
 Luís Felipe (1991-), futbolista brasileño
 Luiz Felipe (1993-), futbolista brasileño
 Luís Felipe (1996-), futbolista estadounidense
 Luiz Felipe Ramos (1997-), futbolista italo-brasileño
 Luiz Felipe (1997-), futbolista brasileño

Véase también 

 Luis Felipe de Orleans